Il pianeta delle scimmie (Planet of the Apes) – media franchise
 Il pianeta delle scimmie (Planet of the Apes) – film del 1968 diretto da Franklin J. Schaffner
 Il pianeta delle scimmie (Planet of the Apes) – serie televisiva statunitense del 1974
 Planet of the Apes - Il pianeta delle scimmie (Planet of the Apes) – film del 2001 diretto da Tim Burton

 Planet of the Apes – album dei Guano Apes del 2004